Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2020 года проводился с 6 по 8 марта 2020 года в городе Осло на арене Snarøyahallen кёрлинг-клуба Snarøya CK.

Победитель чемпионата получал право до следующего чемпионата представлять на международной арене Норвегию как её сборная команда.

В чемпионате участвовало 16 команд.

Чемпионами стала команда Lag Ramsfjell, Trondheim CK (Тронхейм) (скип Магнус Рамсфьелл, ставший как скип чемпионом Норвегии во 2-й раз и 2-й раз подряд), победившая в финале команду Minera Skifer / Ulsrud, Oppdal CK (Оппдал) (скип Томас Ульсруд). Бронзовые медали завоевала команда Mosetertoppen Skiline / Høstmælingen, Lillehammer CK (Лиллехаммер) (скип Lukas Høstmælingen).

Одновременно и там же проводился Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин 2020.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды, разбитые на 4 группы (A, B, C, D) по 4 команды, играют между собой по круговой системе в один круг. По итогам группового этапа при равном количестве побед команды в группе ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (); чем меньше сумма, тем более высокое место получает команда.

В итоговой классификации команды, не вышедшие во второй этап, ранжируются по месту, занятому в группе, а между занявшими одинаковые места — по DSC.

Команды, занявшие в группах первые два места, выходят во второй этап, «медальный групповой» (, ), где в одной группе из 4 команд (AD) сходятся команды из групп A и D, а в другой (BC) из групп B и C, и между собой по круговой системе в один круг играют команды из разных групп (а результаты встреч команд из одной группы берутся из группового этапа). В итоге команды так же ранжируются по количеству побед (в матчах между этими четырьмя командами), при их равном количестве у двух команд — по результату личной встречи, у трех и более команд — по DSC.

Между командами, занявшими на втором этапе третьи места, проводится матч за общее пятое место; между командами, занявшими четвертые места — матч за общее седьмое место.

Команды, занявшие на втором, «медальном групповом» этапе в группах первые два места, выходят в третий этап, плей-офф, который проводится по олимпийской системе: полуфиналы, матч за третье место и финал.

Время начала матчей указано местное (UTC+1).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

 команды, выходящие во второй, «медальный групповой» этап

Медальный групповой этап (Championship Pool) 

Группа AD

Группа BC

 команды, выходящие в плей-офф
«W» — победа в матче между этими командами на первом групповом этапе, «L» — поражение на первом групповом этапе

Плей-офф 

Матч за 7-е место. 8 марта, 9:00

Полуфиналы. 8 марта, 9:00

Матч за 5-е место. 8 марта, 12:30

Матч за 3-е место. 8 марта, 12:30

Финал. 8 марта, 12:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин 2020

 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар 2020

Спорт в Норвегии в 2020 году
2020
Март 2020 года
Спортивные соревнования в Осло